Seiffarth ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Seiffarth (* 1903), deutscher Klempner, Installateur und Politiker (NDPD), MdV
 Roland Seiffarth (* 1940), deutscher Dirigent